Historyczna nazwa wyspy Tajwan
 Torpedownia
 Jednostka Wojskowa Formoza